Voici la liste des Joueurs du Racing Club de Lens ayant au moins fait une apparition en match officiel avec l'équipe première. 

 Les joueurs de l'effectif actuel sont surlignés en bleu:

 Le nombre de matches est le total de tous les matches officiels (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Coupes d'Europe) disputés par le joueur, soit comme titulaire, soit comme remplaçant.
 Le nombre de buts est le total des buts inscrits par le joueur en compétition officielle.
 Les statistiques des joueurs en activité sont actualisés régulièrement.
 Pour les joueurs internationaux, sont indiqués le nombre total de sélections et de buts.

Records 

Légende : * Encore en activité.

Palmarès du joueur lensois de l'année 

 2006 : Seydou Keita
 2007 : Nenad Kovacevic
 2008 : Vedran Runje
 2009 : Razak Boukari
 2010 : Adil Hermach
 2011 : Raphaël Varane
 2012 : Lalaina Nomenjanahary
 2013 : Ala-Eddine Yahia
 2014 : Jérôme Le Moigne
 2015 : Mathias Autret
 2016 : John Bostock
 2017 : Cristian Lopez
 2018 : Walid Mesloub
 2019 : Guillaume Gillet
 2020 : Florian Sotoca
 2021 : Seko Fofana

Capitaines

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z 



Références

Lien externe 
 Tous les joueurs du Racing Club de Lens sur Sitercl.com

Lens
Racing Club de Lens